Bartolomeo Ambrosini (1588-1657), médecin et botaniste italien ;
 Giacinto Ambrosini (1605-1672), botaniste italien, frère du précédent ;
 François Ambrosini (1844-1933), général français ;
 François Ambrosiny (1877-1944), chorégraphe franco-belge ;
 Vittorio Ambrosini (1893-1971), homme politique italien, l'un des fondateurs des Arditi del Popolo ;
 Claudio Ambrosini (1948-), compositeur italien ;
 Marco Ambrosini (1964- ), musicien et compositeur italien ;
 Massimo Ambrosini (1977- ), footballeur italien ;
 Philippe Ambrosini, acteur français.

Voir aussi 
 SAI Ambrosini, constructeur aéronautique italien disparu